

Ніантік — селище, штат Іллінойс
 Ніантік — переписна місцевість, штат Коннектикут